Сентертаун, Сентртаун, Сентер-Таун, Сентр-Таун () — англоязычный топоним:

Населённые пункты США
  — город в Кентукки.
  — деревня в Миссури.
  — городок в Теннесси.

Районы Оттавы (Канада)
 Сентртаун
 Сентртаун-Уэст

См. также
 
  и 
 Сентер и Таун